Gotfryd III Brodaty (zm. 1069) – książę Górnej Lotaryngii 1044-1047; książę Dolnej Lotaryngii jako Gotfryd II
 Godfryd III Brodaty (1040-1097) – hrabia Andegawenii 1060-1068
 Gotfryd VIII (III) z Louvain (1142-1190) – margrabia Brabancji jako Gotfryd III 1142-1190, książę Dolnej Lotaryngii jako Gotfryd VIII 1142-1190